Boyd může být:

příjmení
 Billy Boyd (* 1968) – skotský herec
 James E. Boyd (* 1906) – americký fyzik a matematik
 Joe Boyd (* 1942) – americký hudební producent
 John Boyd (* 1981) – americký herec
 John Boyd Orr (1880–1971) – skotský učitel, lékař, biolog a politik
 Kenneth Lee Boyd (1948–2005) – americký vrah
 Krystal Boyd (* 1993) – ruská pornoherečka a modelka
 Nelson Boyd (1928–1985) – americký jazzový kontrabasista
 Pattie Boydová (* 1944) – anglická fotografka, modelka a manželka George Harrisona a kytaristy Erica Claptona
 Robin Boyd (1919–1971) – australský architekt, spisovatel a pedagog
 Terrence Boyd (* 1991) – německo-americký fotbalový útočník a reprezentant USA
 William Boyd (* 1952) – skotský spisovatel

křestní jméno
 Boyd Gordon (* 1983) – kanadský hokejový útočník
 Boyd Holbrook (* 1981) – americký herec a model
 Boyd Lee Dunlop (1926–2013) – americký jazzový klavírista

ostatní
 Boyd County – 2 okresy v USA